«Holiday» () — песня американской панк-рок-группы Green Day и по совместительству третий сингл альбома American Idiot. Песня стала одной из самых популярных песен Green Day.

Содержание 
В этой песне солист группы Билли Джо Армстронг выражает протест политике Джорджа Буша-мл., а именно против ввода войск в Ирак. В песне даже звучала строчка, которая с английского переводится как: «И признайте, сегодня мы проиграли войну».

Музыкальное видео 
В видео к песне Green Day едут на «Mercury» по дороге в пустыне. Затем они приезжают в город, заходят в бар и вместе с остальными посетителями начинают устраивать дебош. Ближе к концу видео в бар приезжает полиция и повязывает всех дебоширов, кроме Green Day, которые успели уехать.

Утром они просыпаются в пустыне в окружении проституток. Из рации, которая лежала неподалеку от машины, доносится фраза из песни: «The representative from California has the floor». И тут Билли Джо начинает переговоры с властями в грубой форме. После они все вместе снова едут по пустыне.

Видео заканчивается началом видео «Boulevard of Broken Dreams». Все трое заснули в «Кадиллаке», и в итоге остановились у какой-то заброшенной хижины.

Участники записи 
 Билли Джо Армстронг — вокал, гитара
 Майк Дёрнт — бас-гитара, бэк-вокал
 Тре Кул — барабаны

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни Green Day
Синглы Reprise Records
Панк-рок-песни
Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Песни США
Песни на английском языке
Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Песни 2004 года
Синглы 2005 года
Синглы Green Day
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart